Вече́рница, гесперис, ночна́я фиа́лка ( от  — вечер) — средиземноморско-среднеазиатский род двулетних и многолетних травянистых растений семейства .

Вечерница ночная фиалка, или вечерница матроны (Hesperis matronalis) — популярное декоративное садовое растение.

Ботаническое описание 
Листья цельные или перистые.

Чашелистики прямые, при основании мешковидные. Лепестки лиловые, желтоватые, или белые с длинными ноготками. Завязь сидячая, столбик короткий, рыльце двулопастное.

Плоды линейные, цилиндрические, или слабо четырёхгранные слегка сплюснутые двустворчатые стручки.

Распространение 
Восточное Средиземноморье, Средняя Европа, Средняя Азия.

Таксономия 
Род Вечерница включает более 50 видов. В пределах бывшего СССР найдено примерно 11 видов. 

Некоторые виды:

Примечания

Литература 
 
 

Капустные